Non c'è – singolo di Laura Pausini del 1993
 Non c'è – album di Edoardo Bennato del 2020
 Non c'è – singolo di Edoardo Bennato del 2020